Државе САД су административне јединице САД. Има их 50 и оне деле суверенитет са федералном владом. Због овакве поделе суверенитета, један Американац је грађанин и целе савезне државе и државе чланице из које потиче. Држављанство државе чланице је флексибилно и није потребно одобрење владе да се мења боравиште између држава (са изузетком осуђеника на условној слободи).

Устав САД распоређује власт између ова два нивоа управе. Усвајањем устава грађани држава чланица су пренели нека ограничена права са својих држава на федералну владу. По 10. амандману на Устав САД, државе чланице или њени грађани су задржали сва овлашћења која нису прослеђена влади САД нити ограничена државама чланицама. Ресори јавне сигурности (у смислу борбе против криминала), образовање, здравство, саобраћај и инфраструктура се првенствено сматрају одговорностима држава чланица, мада данас федералне институције утичу кроз финансирање и регулацију. Устав САД се током свог постојања мењао, као и тумачења и примена његових чланова. Општа тенденција је према централизацији, чиме федерална влада игра много значајнију улогу него некада.

Конгрес САД може прихватити нове државе чланице на једнакој основи са постојећима. То је последњи пут урађено 1959. године. Устав САД не говори да ли државе чланице имају право да једнострано отцепе од САД, али је Врховни суд САД пресудио да је сецесија неуставна, што је делимично последица Америчког грађанског рата.

Списак држава

Види још 
 Острвске територије САД 
 Мала спољна острва САД 
 Списак индијанских резервата у САД

Напомене